C69 ou C-69 peut faire référence à :

 HMS London (C69), un croiseur lourd de Classe County de la Royal Navy ;
 Lockheed C-69 Constellation, un avion de transport militaire americain ;
 Série C69, une ancienne série de rame du métro de Londres ;
 Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes, d'après la classification internationale des maladies ;
 La Nébuleuse du Papillon dans la constellation du Scorpion, notée C69 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres